Voleybol 1. Ligi 2017-2018 – torneo di pallavolo femminile
 Voleybol 1. Ligi 2017-2018 – torneo di pallavolo maschile